Mićkauszczyna – wieś na Białorusi, w obwodzie mohylewskim, w rejonie białynickim
 Mićkauszczyna – wieś na Białorusi, w obwodzie mohylewskim, w rejonie mścisławskim
 Mićkauszczyna – wieś na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie orszańskim

zobacz też
 Wialikaja Mićkauszczyna – wieś na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie orszańskim